Sarıoğlan (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Sarıoğlan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sarıoğlan